Leštěnec je staročeský pojem označující různé minerály:
 leštěnec antimonový – antimonit (Sb2S3)
 leštěnec měděný – chalkocit (Cu2S)
 leštěnec olovnatý – galenit (PbS)
 leštěnec stříbrný – argentit (Ag2S)
 leštěnec nikloantimonový – ullmannit (NiSbS)

Externí odkazy